* Vedeți, de asemenea, lista Listă de comitate din statul Washington, SUA și / sau categoria Categorie:Comitate din statul Washington, SUA pentru comitatele din statul american Washington.

Comitatul Washington, conform originalului din limba engleză, Washington County, este numele a 30 comitate și a unei parohii (parish din Statele Unite ale Americii, toate denumite după întâiul președinte american, George Washington. Este cel mai frecvent nume pentru a desemna un comitat în Statele Unite.

Comitate existente 

 Comitatul Washington, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Parohia Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)
 Comitatul Washington,  -- (Categorie și format)

Comitate defuncte 
 Comitatul Washington, Dakota de Sud, fost comitat al statului Dakota de Sud (între 1883 - 1943) care s-a alăturat comitatelor Jackson, Pennington și Shannon, ale aceluiași stat.
 Comitatul Washington, District of Columbia, subdiviziune istorică a Districtului Columbia desființată în 1871.

Alte utilizări 
Comitatul Washington s-ar putea referi și la
 Washington County (album), un album muzical din 1970 al lui Arlo Guthrie

Vezi și 
 Washington (dezambiguizare)
 Mount Washington (dezambiguizare)
 WA (dezambiguizare)